A Hungria participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos na edição inaugural de 1896, e enviou atletas para competirem na maioria dos Jogos Olímpicos de Verão e em todos Jogos Olímpicos de Inverno desde então. O país não foi convidado para os Jogos Olímpicos de Verão de 1920 após a Primeira Guerra Mundial, e participou do boicote aos Jogos Olímpicos de Verão de 1984.

Atletas húngaros ganharam um total de 465 medalhas, com a esgrima tendo o maior destaque.  A Hungria é o país a mais ter medalhas olímpicas sem nunca ter sido sede de uma edição dos Jogos.

O Comitê Olímpico Nacional da Hungria é o Comitê Olímpico Húngaro, que foi criado e reconhecido em 1895.

Quadro de medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por esporte

Referências